Stronghold (englisch für „Festung“ oder „Bollwerk“) bezeichnet:

 Stronghold (Computerspiel 1993), Computerspiel von Stormfront Studios 
 Stronghold (Spieleserie), Computerspielreihe von Firefly Studios
 Stronghold (Computerspiel 2001), der erste Teil der gleichnamigen Serie von Firefly Studios
 Stronghold (Spiel), Strategie-Brettspiel 
 Stronghold (Kalifornien), Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 HMS Stronghold, Schiff der Royal Navy
 Album der Musikgruppe SITD
 Album der Musikgruppe Summoning
 Präparat für Hunde und Katzen gegen Parasiten, siehe Selamectin

Siehe auch: